

Міколаювек — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Міколаювек — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Міколаювек — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства